La temporada 2017 del Campeonato Europeo de Fórmula 3 de la FIA fue la sexta de esta competición. El piloto campeón fue Lando Norris, y Prema Powerteam se llevó el título de equipos.

Equipos y pilotos

Calendario

Campeonato

Campeonato de Pilotos

Campeonato de Equipos

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web

Fórmula 3
Temporadas del Campeonato Europeo de Fórmula 3 de la FIA